New Hampshire může být:

 New Hampshire – stát na severovýchodě Spojených států amerických
 New Hampshire (Ohio) – osada v Ohiu
 New Hampshire (Robert Frost) – básnická sbírka Roberta Frosta
 Hempšírka (anglicky New Hampshire) – plemeno kura domácího
 USS New Hampshire – různé lodě amerického námořnictva